Sezon 1991 Formuły 1 – 42. sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Rozpoczął się 10 marca 1991 na torze Phoenix Circuit w Phoenix w Stanach Zjednoczonych, a zakończył 3 listopada na torze Adelaide Street Circuit w Adelaide w Australii.

Mistrzem świata kierowców został po raz trzeci Ayrton Senna, natomiast mistrzem świata wśród konstruktorów został po raz siódmy zespół McLaren.

Lista startowa

Zmiany przed sezonem

Zmiany silników 
 BMS Scuderia Italia: Ford → Judd
 Brabham: Judd → Yamaha
 Larrousse: Lamborghini → Ford
 Leyton House: Judd → Ilmor
 Ligier: Ford → Lamborghini
 Lotus: Lamborghini → Judd
 Minardi: Ford → Ferrari
 Tyrrell: Ford → Honda

Zmiany wśród zespołów 
 W mistrzostwach zadebiutowały dwa zespoły: Jordan i Modena.
 Dwa zespoły zmieniły nazwę: Arrows zmienił nazwę na Footwork, natomiast Osella na Fondmetal.
 Marka Camel przestała sponsorować zespół Lotus, natomiast zaczęła sponsorować ekipę Benetton.
 Firma Braun została sponsorem tytularnym stajni Tyrrell.
 Firma Espo przestała sponsorować zespół Larrousse.

Zmiany wśród kierowców 
 Jean Alesi zastąpił Nigela Mansella w Ferrari.
 JJ Lehto zastąpił Andreę de Cesarisa w zespole BMS Scuderia Italia.
 Nigel Mansell powrócił do Williamsa po dwóch latach, zastępując Thierry'ego Boutsena.
 Stefan Johansson zastąpił Yannicka Dalmasa w zespole AGS
 Stefano Modena zastąpił Jeana Alesiego w ekipie Tyrrell.
 Ekipa Lotus zmieniła skład kierowców. Mika Häkkinen i Julian Bailey zastąpili Dereka Warwicka i Johnny'ego Herberta.
 Zespół Brabham wymienił kierowców. Martin Brundle zastąpił Davida Brabhama, a Mark Blundell zajął miejsce Stefano Modeny.
 Kierowcami nowo powstałej ekipy Jordan zostali Bertrand Gachot i Andrea de Cesaris.
 Kierowcami nowo powstałego zespołu Modena zostali Nicola Larini i Eric van de Poele.

Zmiany w trakcie sezonu

Zmiany silników 
 Footwork: Porsche → Ford

Zmiany wśród zespołów 
 Z powodu kłopotów finansowych, po Grand Prix Hiszpanii 1991, swoją działalność zakończył zespół AGS.

Zmiany wśród kierowców 
 Po Grand Prix Brazylii, Fabrizio Barbazza zastąpił Stefana Johanssona.
 Podczas treningu do Grand Prix Monako, Alex Caffi miał poważny wypadek. Jego zastępcą został Stefan Johansson. Po Grand Prix Wielkiej Brytanii, pierwotnie Footwork chciał zatrzymać Johanssona, lecz Caffi wniósł sprawę do sądu i poprzez nakaz wrócił do kokpitu na resztę sezonu.
 Po Grand Prix Monako, miejsce Juliana Baileya zajmowali Johnny Herbert (od Grand Prix Kanady do Grand Prix Wielkiej Brytanii, w Grand Prix Belgii, Grand Prix Portugalii i na dwa ostatnie wyścigi sezonu) i Michael Bartels (od Grand Prix Niemiec do Grand Prix Węgier, w Grand Prix Włoch i Grand Prix Hiszpanii).
 Przed Grand Prix Belgii, Bertrand Gachot został aresztowany za napaść na taksówkarza. Jego miejsce zajmowali Michael Schumacher (w Belgii, Roberto Moreno (we Włoszech i w Portugalii) i Alessandro Zanardi (na dwa ostatnie wyścigi sezonu).
 Po Grand Prix Belgii, Michael Schumacher zastąpił Roberto Moreno.
 Po Grand Prix Portugalii, Gabriele Tarquini i Olivier Grouillard zamienili się zespołami.
 Po Grand Prix Hiszpanii, Karl Wendlinger zastąpił Ivana Capelliego.
 Przed Grand Prix Japonii, Naoki Hattori zastąpił Pedro Chavesa.
 Przed Grand Prix Australii, Alain Prost został zwolniony. Jego miejsce zajął Gianni Morbidelli.
 Po wyścigu o Grand Prix Japonii, Roberto Moreno zastąpił Gianniego Morbidelliego w Minardi, a Bertrand Gachot zajął miejsce Érika Bernarda w ekipie Larrousse.

Eliminacje

Zmiany w kalendarzu 
 Grand Prix San Marino zostało przesunięte z maj na kwiecień.
 Grand Prix Hiszpanii zostało przeniesione z toru Circuito Permanente de Jerez na obiekt Circuit de Catalunya.

Wyniki

Najlepsze wyniki w Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy